Бара́шево — село в Сасовском районе Рязанской области России.
Входит в состав Демушкинского сельского поселения.

Географическое положение 
Село находится в северной части района, на левобережье реки Мокши, в 1,5 км от русла, на высокой левой террасе.
Расстояние до райцентра Сасово — 17 км к юго-западу по асфальтированной дороге. Там же расположена ближайшая железнодорожная станция Сасово.

Ближайшие населённые пункты:
 Демушкино — в 1 км к востоку по асфальтированной дороге;
 Смирновка — в 6 км к югу по грунтовой дороге;
 Кошибеево — в 2,5 км по грунтовой (4,5 км по асфальтированной) дороге к западу.

Природа 
Расположено в зоне смешанных лесов, на коренном левом берегу поймы реки Мокши.

Климат 
Климат умеренно континентальный с умеренно жарким летом (средняя температура июля +19 °С) и относительно холодной зимой (средняя температура января −11 °С). Осадков выпадает около 600 мм в год.

Рельеф 
Рельеф неоднородный, но рельефообразующие процессы слабо заметны — овраги отсутствуют, а балки покрыты густыми древесными и кустарниковыми зарослями.

Почвы 
Почвы преимущественно супесчаные.

Растительность 
Из древесных пород преобладают естественные лиственные леса (берёза, осина) и лесозащитные полосы (берёза, дуб). Вся остальная незалесённая территория распахана.

История

Административно-территориальное деление 
С 1861 г. деревня Барашево входила в Ласицкую волость Елатомского уезда Тамбовской губернии.
С 2004 г. и до настоящего времени село входит в состав Демушкинского сельского поселения.
До этого момента входило в Рожковский сельский округ.

Население 

Всего около 60 домов, но далеко не все из них жилые. Многие дома используются только в летнее время в качестве дач.

Хозяйство 
Сельскохозяйственные и промышленные предприятия отсутствуют.

Инфраструктура

Дорожная сеть 
Через село проходит транзитная асфальтированная дорога — улица Лесная. Все дома расположены вдоль неё с двух сторон.

Транспорт 
В 0,5 км к югу от села проходит автодорога Сасово — Ласицы, по которой проходит одноимённый автобусный маршрут, связывающий с райцентром.

Инженерная инфраструктура 
Барашево не газифицировано.2019г.
Электроэнергию село получает по транзитной ЛЭП 10 кВ от подстанции 35/10 кВ «Рожково», находящейся в селе Демушкино.

Интересные факты 
 Один из немногих населённых пунктов Сасовского района, в котором все дома имеют непосредственный выход к дороге с твёрдым покрытием (асфальт).

Примечания

Ссылки 
 Список населённых пунктов Сасовского района.

Населённые пункты Сасовского района